Dysmorfofobia (ang. Body Dysmorphic Disorder) – zaburzenie psychiczne, polegające na bardzo krytycznym ocenianiu własnej urody
 Brachydaktylia typu D – wada polegająca na skróceniu palców
 Binarne diagramy decyzyjne – odmiana diagramów decyzyjnych
 symbol Dolaru Barbadosu (waluty Barbadosu) według standardu ISO 4217
 Bank Danych Drogowych – system informatyczny wspomagający administrowanie siecią dróg krajowych w Polsce
 Behavior Driven Development – metoda tworzenia oprogramowania

Zobacz też 
 Drzewo decyzyjne